Вуглецеві нанотрубки — циліндрові молекули, що складаються з одних лише атомів вуглецю. Зовні мають вигляд згорнутої в циліндр графітової площини. 
 Нітрид-борні нанотрубки

Джерела 
НАНОТРУБКИ  //Фармацевтична енциклопедія